Турнир «Rostelecom Cup 2009» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2009—2010. Прошёл в Москве в Ледовом дворце спорта на Ходынском поле с 22 по 25 октября 2009 года. Организатором турнира является Федерация фигурного катания России совместно с ИСУ.

Ранее, турнир назывался «Cup of Russia», но был переименован в связи с тем, что компания Ростелеком стала генеральным спонсором Федерации фигурного катания России.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательным танцем было выбрано «Танго-романтика».

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Расписание 
 23 октября, Пятница
 13:30 — Танцы на льду (Обязательный танец);
 15:00 — Церемония открытия;
 15:45 — Мужчины (Короткая программа);
 17:35 — Пары (Короткая программа);
 19:00 — Женщины (Короткая программа);
 20:50 — Танцы на льду (Оригинальный танец);
 24 октября, Суббота
 14:45 — Мужчины (Произвольная программа);
 17:00 — Пары (Произвольная программа);
 18:40 — Танцы на льду (Произвольный танец);
 20:40 — Женщины (Произвольная программа);
 25 октября, Воскресенье
 16:00 — Церемония награждения;
 16:30 — Показательные выступления.

Ссылки 

 Расписание и результаты на сайте ИСУ
 
 

2009 год в фигурном катании
Cup of Russia 2009
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Октябрь 2009 года
Спорт в России в 2009 году